Dalton steht für:

 Dalton (Familienname), siehe dort zu Namensträgern
 (12292) Dalton, Asteroid
 Maßeinheit der Masse, Synonym für die atomare Masseneinheit
 Dalton Highway, Hauptverkehrsstraße in Alaska
 Dalton-Kultur, spätpaläoindianische Kultur in Nordamerika
 Dalton Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Dalton-Brüder, US-amerikanische Bankräuber
 Die Daltons (Comicfiguren)

Dalton ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Dalton-Eisbergzunge, Gletscherzunge im Wilkesland, Antarktika
 Dalton-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Kap Dalton, Kap an der Küste des Kemplands, Antarktika
 Mount Dalton, Berg im Viktorialand, Antarktika

Großbritannien:
 Dalton (Cumbria)
 Dalton (Dumfries and Galloway)
 Dalton (Hexhamshire), Northumberland
 Dalton (Lancashire)
 Dalton (Richmondshire), North Yorkshire
 Dalton (South Lanarkshire)
 Dalton (South Yorkshire)
 Dalton (Stamfordham), Northumberland
 Dalton (Hambleton), North Yorkshire
 Dalton (West Yorkshire)
 Dalton-in-Furness, Cumbria

USA:
 Dalton (Arkansas)
 Dalton (Georgia)
 Dalton (Indiana)
 Dalton (Kalifornien)
 Dalton (Kansas)
 Dalton (Kentucky)
 Dalton (Massachusetts)
 Dalton (Michigan)
 Dalton (Minnesota)
 Dalton (Missouri)
 Dalton (Nebraska)
 Dalton (New Hampshire)
 Dalton (New York)
 Dalton (North Carolina)
 Dalton (Ohio)
 Dalton (Pennsylvania)
 Dalton (Texas)
 Dalton (Utah)
 Dalton (Wisconsin)
 Dalton City, Illinois
 Dalton Gardens, Idaho
 Dalton Township, mehrere
 Talsperre Big Dalton, Los Angeles County

Siehe auch:
 Dalton-Gesetz (Partialdruck)
 Daltonplan (Schulform)
 Daltonminimum (Sonnenfleckenaktivität)
 D’Alton (Begriffsklärung)